Snuff steht für:
 Snuff-Film (kurz Snuff), als Film oder Video aufgezeichneter, angeblich echter Mord
 Schnupftabak (englisch snuff)
 Snuff (Band), britische Punkband
 Snuff, Lied der amerikanischen Heavy-Metal Band Slipknot
 Snuff, Originaltitel des Scheibenwelt-Romans Steife Prise von Terry Pratchett
 Big Snuff (alternativer Titel Snuff), US-amerikanischer Horrorfilm
 Snuff 102, argentinischer Horrorfilm